Il singolare del torneo di tennis Wembley Championship 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Boris Becker 6-7 6-3 4-6 6-4 6-4 .

Teste di serie 

 Ivan Lendl (campione)
 Boris Becker (finale)
 Stefan Edberg (secondo turno)
 Yannick Noah (primo turno)

 Anders Järryd (semifinali)
 Johan Kriek (quarti di finale)
 Scott Davis (primo turno)
 Joakim Nyström (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wembley Championship 1985